Primer Imperio puede referirse a:

 Primer Imperio alemán (962-1806).
 Primer Imperio francés (1804-1815).
 Primer Imperio búlgaro (632-1018).
 Primer Imperio de Brasil (1822-1831).
 Primer Imperio de Haití (1804-1806).
 Primer Imperio mexicano (1821-1823).